À la guerre comme à la guerre peut faire référence à
 À la guerre comme à la guerre (Bunker Hill Bunny), un cartoon Merrie Melodies, réalisé par Friz Freleng, sorti en 1950 ;
 À la guerre comme à la guerre (На войне как на войне), un film soviétique réalisé par Viktor Tregoubovitch, sorti en 1968 ;
 À la guerre comme à la guerre, un film français réalisé par Bernard Borderie, sorti en 1972 ;
 À la guerre comme à la guerre (Veliki rat ), un livre d'Aleksandar Gatalica paru en 2015.

Voir aussi 
 À la Guerre , un tableau de 1888 du peintre russe Constantin Savitsky
 À la guerre comme à la guerre : dessins et souvenirs d'enfance, un livre de Tomi Ungerer paru en 2014